Tavankut je naselje bunjevačkh Hrvata u Bačkoj u Vojvodini.

Povijest 
Naseljen je još od starih vremena. U Tavankutu su nađeni sarmatsko-jaziški grobovi odnosno groblje (nekropola) i crkva (Gornji Tavankut-Sveta Ana) iz Arpadovog doba i iz kasnog srednjeg vijeka (11. – 15. st.).

Gradom je postao prije Subotice. 1439. se spominje kao oppidum.

16. kolovoza 1502. je dalmatinsko-hrvatski i slavonski ban Ivaniš Korvin pred zagrebačkim Kaptolom Mirku Tereku (Imre Török) iz Enjinga dao u zalog utvrdu (castrum) Zabathku (Suboticu) i istoimeni grad (oppidum). Iznos zaloga bio je 10 tisuća forinta. Osim utvrde i grada Zabathke, u zalog mu je dao trgovišta Madaraš, Tavankut, Verušić i Šebešić.

Na prijelazu 19. u 20. stoljeće, prodano je zemljište u Tavankutu, a novcem od te prodaje financirana je izgradnja subotičke Gradske kuće.

U prvom dijelu 20. stoljeća Tavankut se je pročuo po vinogradima. Ondje je uz vinovu lozu bio i pokoji zasad jabuka, krušaka, šljiva i badema. Vinogradi su bili isključivo na pjeskovitom tlu. Tržište je bilo ograničeno tek na bliže okružje: Suboticu i Bajmak. Poslije Drugog svjetskog rata, ovakvi zasadi polako izumiru. Ulogu su im preuzeli voćnjaci, a najviše zasadi konzumne jabuke. U drugoj polovici 20. stoljeća razvila se je zamisao o preradi voća i plasmanu na jugoslavensko tržište. To se razdoblje po mnogima smatra zlatnim dobom Tavankuta i vrijeme kada se voćarstvu počinje pristupati profesionalno i uz stalni nadzor stručnjaka. Voćni nasadi proširili su se na gotovo 500 ha. Najzastupljenije su sorte jabuka Idared, Jonagold, zlatni delišes, a zatim šljive, breskve, višnje i ino voće u manjoj mjeri. Sveprisutnost voćnjaka i proizvoda od voća postavili Tavankut ga na mapu voćarskih područja s tradicijom.

Tlo 
Tavankut odnosno Tavankutska pješčara dijelom je Subotičko-horgoške pješčare čija granica dijeli ovo naselje na plodno, crno tlo na jugu i siromašnije, pjeskovito tlo na sjeveru. Zbog te je podijelnosti nastala različita poljodjelska proizvodnja i pridonijela je da Tavankućani neprestano traže nove kulture čiji će im uzgoj osigurati gospodarsku opstojnost.

Hrvati u Tavankutu 

Tavankut danas (po stanju od 15. prosinca 2002.) daje 19 elektora u Hrvatsko nacionalno vijeće Republike Srbije.

U Tavankutu djeluje HKPD "Matija Gubec".

2002. je Tavankut dobio nagradu "Najselo" Hrvatske matice iseljenika 

Od 1986. pri Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu "Matija Gubec" radi umjetnička kolonija Kolonija naive u tehnici slame.
Kolonija je osnovana u povodu pedesetogodišnjice seljačke pobune u Tavankutu.

Svake godine se u svibnju održava dvodnevna dječja kulturna manifestacija, Festival dječjeg folklora "Djeca su ukras svijeta".

Za potrebe televizijske serije Boltine zgode i nezgode je u Tavankutu TV Zagreb od 26. do 30. srpnja 1971. snimila folklorno-glazbeni dio za ovu seriju. Taj posebni folklorni program je priredio mjesni HKPD Matija Gubec.

Danas u Tavankutu postoje skupine predškolskog odgoja na hrvatskom jeziku.

Od 2011. svake se godine u listopadu u Tavankutu održava Tavankutski festival voća, na Etnosalašu Balažević, Donji Tavankut. Posvećen je predstavljanju gospodarskih potencijala i proizvoda, autentičnih rukotvorina, kao i proizvoda starih zanata Tavankuta, koji afirmiraju razvoj voćarstva, tradiciju i bogato kulturno nasljeđe. Program sadrži revijalnu izložbu gospodarskih proizvoda i rukotvorina, kulturni program, degustaciju i akcijsku prodaju izložbenih proizvoda. Festival organiziraju Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame, Osnovna škola “Matija Gubec”, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ i Voćarska zadruga „Voćko“.

Kultura 
Manifestacija „Gupčev bal“ u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva „Matija Gubec“.

Turističko-gastronomska manifestacija Tavankutski festival voća održava se od 2011. godine.

1950-ih je sagrađen Dom kulture. Obnovljen je početkom 80-tih, uoči snimanja tadašnje popularne televizijske emisije za poljoprivrednike Znanje-imanje. Poslije je bio svačiji i u biti ničiji, korišten za različite namjene i nakon trideset godina počeo je propadati zbog neodgovarajućeg održavanja i prijetilo je njegovo urušavanje. Cijelo desetljeće nije ga se koristilo. Jedan pokušaj obnove propao je zbog nedostatka novca. Nova obnova bila je 2019. godine. Tehnički prijam i primopredaja objekta najavljena je za konac svibnja 2019. godine.

1961. je godine u Tavankutu slikar Stipan Šabić osnovao likovnu Grupu šestorice (Stipan Šabić, Ivan Jandrić i dr.).

2001. kulturna večer Večer hrvatske baštine.

Etno-salaš Balažević (salaš s 9 jutara zemlje i nekretnina u kojoj je etno prostor s galerijom).

Dan sela u Tavankutu održava se 8. lipnja.

U Tavankutu je osnovano Sportsko udruženje sportskih ribolovaca Tavankut radi razvijanja i unaprjeđenja športskog ribolova ovog kraja te zaštiti i očuvanju tavankutske akumulacije. 7. srpnja 2018. na novom jezeru u Tavankutu udruženje je organiziralo međunarodno natjecanje u udičarenju.

Znamenitosti 
salaš Orluškov, Donji Tavankut, spomenik kulture
Tavankutska šuma, zaštićeno područje u pripremi

Gospodarstvo 
Većina mještana je zaposlena u mjesnom poljodjelskom poduzeću Medoproduktu, tako da je Tavankut gospodarski dosta vezan uz to poduzeće.Sjedište je u Donjem Tavankutu.

Tavankut je napravio najveće pomake u razvitku ruralnog turizma. Njegova su marka slamarke, Galerija slika od slame, tavankutske crkve, etno-restoran i dr.
Kraj je nekad bio vinogradarski, a danas je voćarski.

Šport 
U Tavankutu djeluje nogometni klub, OFK Tavankut.

Poznate osobe 
 Ante Sekulić,hrvatski književnik, jezikoslovac, kulturni povjesničar, doktor znanosti, dopisni član HAZU
 Branka Dulić, hrvatska književnica i prevoditeljica
 Ana Gabrijela Šabić, hrv. znanstvenica i spisateljica, autorica udžbenika za razrednu nastavu
 Pere Ištvančić, bivši član i šef orkestra Ansambla LADO, kontrabasist Tamburaškog orkestra HRT
 Branko Ištvančić, filmski i TV redatelj
 Branko Horvat, predsjednik HNV R. Srbije
 Ivan Balažević, akademski slikar
 Kata Ivanković, hrvatska pjesnikinja
 Marga Stipić, slikarica naivka u tehnici slame i hrvatska književnica
 Marija Vojnić, hrv. naivna umjetnica u tehnici slame
 Anica Balažević, hrv. naivna umjetnica u tehnici slame
 Ana Crnković, hrv. naivna umjetnica u tehnici slame
 Jozefina Skenderović, hrv. naivna umjetnica u tehnici slame
 Tomislav Žigmanov, filozof, publicist i prvi ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici 
 Ladislav Suknović (iz Donjeg Tavankuta), predsjednik Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva Matija Gubec Tavankut 
 (Adam Periškić)pok. Svečenik RKT crkve-rođen u Tavankutu - dugo godina službe u Zagrebu-Tavankutska ulica BB.
 Katica Bačić, hrv. književnica
 Ljubica Vuković-Dulić, povjesničarka umjetnosti
 Jasna Balažević, konzervatorica
 Josip Ago Skenderović, akademski slikar
 Klara Mira Vujić, hrv. naivna slikarica u tehnici slame

Izvori

Vidi još 
Gornji Tavankut
Donji Tavankut

Vanjske poveznice 
 Zavod za kulturu Vojvodine Kolonija naive u tehnici slame, Tavankut 
Radio-Subotica  Ištvančić nastavio snimanje filma o tavankutskim slamarkama, 15. srpnja 2008.
Hrvatska riječ Noć muzeja Tavankut
Tribina o tavankutskim križevima   održana 10. ožujka 2013. godine u organizaciji tavankutskih udruga HKPD „Matija Gubec“ i Galerije Prve kolonije naive u tehnici slame te OŠ „Matija Gubec“ i župe Srce Isusovo, u prostorijama Društva „Matija Gubec“, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Naselja u Vojvodini
 Bačka